Rozeta neboli růžice (z francouzského „la rosette“ – růžička) může znamenat:
 Rozeta (architektura) – kruhové ozdobné okno
 Rozeta (sklářství) – středově symetrický výbrus na broušeném skle
 Rozeta (strojnictví) – kolo (s ozubením) v řetězovém převodu – řetězka
 Rozeta (zoologie) – skvrna na srsti savců (zejména kočkovitých šelem), také kruhové uspořádání srsti nebo peří zvířat (tzv. „vír“)

 podobné
 Rosetta